Корпоратив — многозначный термин:
 Корпоратив — в разговорной речи — развлекательное мероприятие для сотрудников организации.
 «Корпоратив» — российский фильм 2014 года режиссёра Олега Асадулина.

Примечания